Oak Hills, une communauté non incorporée de Californie ;
 Oak Hills, une census-designated place située en Californie ;
 Oak Hills, ville de l'Oregon ;
 Oak Hills, une census-designated place de Pennsylvanie.